Holden – australijska marka samochodów osobowych, należąca do koncernu General Motors Corporation
Miejscowości w USA:
 Holden – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Holden – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Holden – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Johnson
 Holden – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Millard
 Holden – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Logan
Gminy w USA:
 Holden (ang. Holden Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Holden (ang. Holden Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Holden (ang. Holden Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Goodhue
 Holden (ang. Holden Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hand